GUL, sigle composé des trois lettres G, U et L, peut faire référence à :
 groupe d'utilisateurs Linux ;
 Gtk User Language, langage informatique XML imitant XUL pour PHP-GTK ;
 garantie universelle des loyers.

GUL est un code qui peut faire référence à :
 Goulburn, Nouvelle Galle du Sud, Australie, selon la liste des codes AITA des aéroports/G.

 Fahim Gul (né en 1956), un joueur de squash pakistanais.
 Mir Zaman Gul (né en 1967), un joueur de squash pakistanais.
 Rahim Gul (1951-2017), un joueur de squash pakistanais.
 Zartaj Gul, femme politique pakistanaise.

Code IATA des aéroports